Lunden kan henvise til flere stednavne:

Danmark 
 Lunden (Flødstrup Sogn) – en bebyggelse i Flødstrup Sogn, Nyborg Kommune
 Lunden (Glesborg Sogn) – en bebyggelse i Glesborg Sogn, Norddjurs Kommune
 Lunden (Hals Sogn) – et areal i Hals Sogn, Læsø Kommune
 Lunden (Havnbjerg Sogn) – en bebyggelse i Havnbjerg Sogn, Sønderborg Kommune
 Lunden (Hårby Sogn) – en bebyggelse i Hårby Sogn, Assens Kommune
 Lunden (Mern Sogn) – en bebyggelse i Mern Sogn, Vordingborg Kommune
 Lunden (Smørum Sogn) – en bebyggelse i Smørum Sogn, Egedal Kommune
 Lunden (Sneslev Sogn) – en bebyggelse i Sneslev Sogn, Ringsted Kommune
 Lunden (Sæby Sogn) – en bebyggelse i Sæby Sogn, Kalundborg Kommune
 Lunden (Åsum Sogn) – en bebyggelse i Åsum Sogn, Odense Kommune
 Lunden (Egholm Festival) - et sceneområde under Egholm Festival

Tyskland 
 Lunden (Ditmarsken) – en by i Ditmarsken